Helen Wills ha battuto in finale Eileen Bennett 6–1 6–2.

Teste di serie
 Helen Wills (campionessa)
 Suzanne Deve (secondo turno)
 Cornelia Bouman (semifinali)
 Daphne Akhurst (quarti di finale)
 Elisabeth Macready (secondo turno)
 Lilí de Álvarez (primo turno)
 Marguerite Bordes (ottavi di finale)
 Eileen Bennett (finalista)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1928